Osoby o tym nazwisku:
 Ashley Dukes − angielski dramatopisarz i krytyk teatralny
 Dedric Dukes − amerykański lekkoatleta
 Walter Dukes − amerykański koszykarz

Inne o tej nazwie:
 Dukes − hrabstwo w USA, w stanie Massachusetts